Dinan steht für:

 Dinan, Stadt im Département Côtes-d’Armor, Frankreich

Dinan ist der Familienname folgender Personen:

 Françoise de Dinan (1436–1500), reichste bretonische Erbin ihrer Zeit und Gouvernante Anne de Bretagnes
 Alain de Dinan (um 1155–1197), bretonischer Ritter